Большо́й проспект Васильевского острова, сокращенно Большой проспект (пр.) В. О. — одна из главных магистралей Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Начинается у 1-й линии и доходит до Наличной улицы и площади Морской Славы.

Расположение 

В своём начале Большой проспект пересекает улицу Репина, затем — все линии Васильевского острова от 2-й до 27-й. От перекрёстка с 22—23-й линией влево от Большого проспекта отходит Косая линия. Здесь же заканчивается бульвар по чётной стороне Большого проспекта. У домов № 70-72 вправо отходит Клубный переулок. Между 22—23-й линией, Клубным переулком, Большим проспектом и Средним проспектом расположен сад «Василеостровец». Затем Большой проспект пересекает Детскую улицу. Далее справа к нему примыкают Канареечная улица, улица Шевченко, Вёсельная улица, Гаванская улица и Опочинина улица. У окончания проспекта, на углу Наличной улицы находится Опочининский сад.

История 
Проспект возник в начале XVIII века на месте большой просеки, прорубленной от усадьбы князя Меншикова к взморью. При планировке застройки Васильевского острова архитектор Доменико Трезини отводил этой просеке роль будущей главной магистрали. На первых чертежах она именовалась Большим каналом, но запланированный канал так и не был прорыт. С 1730-х годов трассу называли Большой першпективной улицей, а затем — Большой першпективой.

К 1730-м годам застройка проспекта была деревянной и доходила до 13-й линии, а далее проспект по-прежнему представлял собой просеку через лес. К 1750-м годам застройка дошла до 18-й линии, лес был вырублен. За 18-й линией справа от дороги образовалась болотистая местность, названная Смоленским полем (согласно преданию, в первые годы строительства Санкт-Петербурга на южном берегу Чёрной речки (Смоленки), на Васильевском острове, погребли рабочих артели плотников и землекопов из Смоленской губернии, и с того времени поле у этого берега и вглубь Васильевского острова стали называть Смоленским; таким же образом получило название Смоленское православное кладбище). Вплоть до 1880-х годов Смоленское поле использовалось как место казни. В частности, 3 сентября 1866 года здесь был повешен революционер-террорист Д. В. Каракозов. В 1878 году здесь же казнили народовольца А. К. Соловьёва.

В 1767 году Екатерина II издала указ о благоустройстве Большой першпективы, согласно которому улицу следовало замостить. В 1780-х годах магистраль стали называть Большим проспектом.

31 мая 1810 года Александр I распорядился устроить на Большом проспекте бульвары. Пустыри перед домами были отданы в частное владение с условием, что на них будут устраиваться сады со сквозной оградой. В 1808—1811 годах по проекту архитектора Луиджи Руска на месте дренажных канав от 1-й до 6-й линии были сооружены кирпичные галереи. Над ними разбили аллеи. В 1826 году бульвары были переданы в собственность города.

С середины XIX века по территории Смоленского поля начали прокладывать новые улицы. Чётная сторона Большого проспекта за Княгининской (будущей Детской) улицей была застроена каменными домами, несмотря на планировавшееся здесь продолжение бульваров, и в этой части проспект стал более узким.

На участке между 25-й линией и Клубным переулком в 1880-х годах было отведено место для общественного сада. В 1886 году здесь на деньги василеостровских фабрикантов по проекту архитектора К. К. Андерсона было выстроен деревянный Василеостровский театр для рабочих. Здание театра, перестроенное в начале XX века Г. И. Люцедарским, стояло на этом месте до 1930-х годов.

В 1870-х годах по Большому проспекту проложили трассу конной железной дороги. В 1907 году конку заменил трамвай, под трассой был проложен водопровод. Продолжилась застройка проспекта доходными домами от 21-й линии до Детской улицы.

В советское время Большой проспект сначала назывался проспектом Фридриха Адлера (с 1918 по 1922 годы), а с 1922 года — проспектом Пролетарской Победы. В это время по проекту архитектора И. А. Фомина объединили частные сады от 1-й до 6-й линии и на их месте устроили бульвары. В 1927—1932 годах проспект реконструировали по проекту архитекторов Л. А. Ильина и В. В. Данилова. Планируя новые аллеи (до 24-й линии), архитекторы воспользовались данными зимней аэрофотосъёмки, которая показала протоптанные пешеходами по снегу дорожки. По предложению Фомина у бывших частных садов были убраны ограды. Вместо одного проезда на проспекте появилось три: два боковых и 19-метровый центральный для транзитного транспорта.

За время блокады Ленинграда на Большом проспекте бомбёжками было разрушено много зданий, а все деревянные строения были разобраны на дрова. В январе 1944 года магистрали вернули историческое название Большой проспект.

В 1950 году Большой проспект был продлен до улицы Шевченко. В 1953 году сняли трамвайные пути, а булыжную мостовую заменили асфальтовой. В 1954 году по проспекту началось троллейбусное движение. Вдоль проспекта были установлены осветительные колонны, спроектированные архитектором В. С. Васильковским и скульптором В. В. Исаевой.

В 1968 году Большой проспект продлили до площади Морской Славы. Тогда для проведения международной выставки «Инрыбпром-68» был построен выставочный городок, получивший адрес Большой пр. 103. Теперь это — выставочный комплекс «Ленэкспо». В 1991—1997 годах проезжую часть огородили от бульваров металлической решёткой.

25.07.2014 распоряжением КГИОП № 10-417 бульвар Большого проспекта был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Достопримечательности

Памятники 

 В 1998 году праздновалось 300-летие учреждения Петром I ордена Андрея Первозванного. При создании пешеходной зоны на 6—7-й линиях, у их пересечения с Большим проспектом, близ Андреевского собора в честь этого события был установлен обелиск, открытый 27 мая 2001 года (архитекторы А. Казанков, Ю. Ситников). Также близ собора, на бульваре Большого проспекта 6 июля 2007 года был установлен бюст адмирала Ф. А. Головина — сподвижника Петра I, первого кавалера этого ордена (архитектор Г. Тяшкин, скульпторы А. Бортник, В. Аксенов, Ш. Сафарматов).
 На Большом проспекте находятся два памятника В. И. Ленину: перед зданием администрации Василеостровского района (дом № 55А) — открыт 18 июля 1930 года (скульпторы В. В. Козлов и А. В. Крыжановская) и перед главным корпусом Покровской больницы (дом № 85) — установлен в 1934 году (скульптор В. Б. Пинчук).
 Перед зданием пожарной части (Большой проспект, дом № 73) в 1995 году был установлен памятник бойцам-пожарным (архитектор В. В. Попов, скульптор Л. К. Лазарев).
 На бульваре Большого проспекта близ Дворца культуры им. С. М. Кирова (дом № 83) 12 июня 2006 года был установлен памятник Анатолию Собчаку (скульптор И. Корнеев).

Храмы 

 В первые годы жизни города в самом начале проспекта существовала лютеранская община. При ней на месте дома № 1 работала приходская школа. В 1768—1771 годах для общины по проекту архитектора Ю. М. Фельтена была построена прямоугольная в плане двухъярусная лютеранская церковь Святой Екатерины немецкого прихода. Южную часть здания венчает небольшой купол на высоком барабане, удачно включённый в композицию главного фасада. Главный фасад с дорическим портиком типичен для архитектуры раннего классицизма. К 1917 году в состав немецкого прихода входили: богадельня для вдов, сиротский приют, училище для мальчиков на правах гимназии, женская гимназия, начальные школы для мальчиков и девочек. В 1930-х годах приход был расформирован. В 1990 году церковь возвращена верующим. 

 В 1729—1732 годах на пересечении с 6-й линией было построено первое деревянное здание Андреевского собора. В 1764—1780 годах на месте старого деревянного построено новое каменное здание собора (архитектор А. Ф. Вист, боковые приделы — Н. П. Гребенка). Храм построен в смешанном стиле, близком к стилю «ренессанс». Главный купол Андреевского собор обрамлён четырьмя главками, трапезная соединяет основной объём с двухъярусной шатровой колокольней, построенной в 1784—1786 годах. Стены обработаны пилястрами и прорезаны высокими полуциркульными окнами.В первой половине 1870-х годов в соборе по проекту архитекторов Д. Д. Соколова и А. Р. Гешвенда была проведена система отопления и вентиляции, за проект которой авторы были удостоены серебряной медали на международной Гигиенической выставке в Брюсселе в 1876 году. С 1869 года при храме действовало Общество вспоможения бедным, содержавшее детский приют, дешевые квартиры для женщин, приют для неизлечимо больных и больницу с домовой церковью во имя Всех Святых. С 1881 года председателем этого крупнейшего в России приходского благотворительного общества был известный географ, почётный член Петербургской Академии наук, член Государственного совета, сенатор П. П. Семёнов-Тян-Шанский.  В 1938 году Андреевский собор был закрыт. Во время Великой Отечественной войны здание храма было оборудовано средствами ПВО для отражения налётов вражеской авиации. В результате артобстрелов и взрыва авиабомбы пострадали фасады и крыша, уникальный иконостас и интерьер были значительно повреждены. В 1947 году проводились восстановительные работы, по окончании которых здание собора передали институту ЛенморНИИпроект. В 1968—1970 годах начался реставрационный ремонт фасадов, интерьера, настенной живописи и иконостаса, при этом была закрашена известковой краской живопись в куполе. После 1980 года в храме поместили часть антропологических коллекций Института Этнографии. С 1990-х годов службы в соборе возобновлены. 

 В конце Большого проспекта находится церковь Милующей иконы Божией Матери. Она построена по проекту архитекторов В. А. Косякова и Д. К. Пруссака. Заложена в 1889 году в память коронования Александра III и Марии Фёдоровны. Освящена в 1898 году. Каменная церковь, увенчанная пятиглавием, построена в стиле храмов древней Византии и немного напоминает Софийский собор в Константинополе. Высота церкви от поверхности земли до подножия креста на главном куполе достигает 42 метров. Рядом с храмом размещались богадельня, детский приют, школа для сирот, благотворительное общество. <br/ >В 1932 году советская власть закрыла храм, в здании была размещена учебно-техническая станция лёгкой водолазной подготовки. Храм возвращен верующим в 2006—2012 годах, ведется реставрация.

Общественные здания 
 Дом № 12 (4-я линия, дом № 1—3Г). Здесь с 1769 года существовала литейная мастерская Академии художеств, где были отлиты бронзовые барельефы для памятника Петру I у Михайловского замка, бронзовая композиция для памятника А. В. Суворову у Марсова поля, Самсон и другие фигуры петергофских фонтанов. В 1805 году по проекту архитектора А. Д. Захарова возвели каменное двухэтажное здание новой литейной и установили новую плавильную печь системы архитектора А. А. Михайлова. Реконструкция была связана с крупным заказом для строительства Казанского собора. С 1805 по 1811 год были созданы статуи северного портика и бронзовые барельефы дверей собора, позднее — памятники И. А. Крылову в Летнем саду и Николаю I на Исаакиевской площади, скульптуры Аничкова моста. В 1860-х годах работа над крупными монументами перешла к заводам, а в следующем десятилетии строения Литейного двора подверглись полной перестройке, слились в одно здание. В настоящее время в здании располагаются скульптурные мастерские и службы Института имени И. Е. Репина. 
 Дом № 17 (5-я линия, дом № 16А) В 1858—1866 годах одну из квартир арендовала учительница Э. П. Шаффе для своей частной гимназии. С 1871 года гимназия занимала весь дом. К тому времени она получила статус перворазрядного учебного заведения. В 1868 году также открылся первый в Санкт-Петербурге детский сад, который работал и в советское время, в том числе во время блокады. Об этом гласит мемориальная доска, которая висит внутри детского сада. 

 Дом № 18 (6-я линия, дом № 9, Бугский переулок, дом № 3). В 1789—1790 годах на Большой першпективе были открыты торговые ряды, известные сейчас как Андреевский рынок. В 1891—1892 годах по проекту архитектора П. Ю. Сюзора и инженера О. Г. Креля был построен металлический корпус Андреевского рынка (не сохранился). В 1959 году по проекту архитектора М. Я. Климентова построен новый корпус Андреевского рынка. 
 Дом № 19 (Волжский переулок, дом № 9) был возведен в 1817—1818 годах как доходный. В 1860-х годах владельцем дома стал граф Г. А. Кушелев-Безбородко, который основал тут приют для младенцев, который также обеспечивал небогатые семьи кормилицами. В начале XX века он именовался Василеостровским Мариинским приютом. 
 Дом № 23 (7-я линия, дом № 24). С середины XIX века дом занимал трактир «Золотой олень» («Олень») с гостиницей. Перед трактиром на бульваре проспекта был огороженный небольшой увеселительный сад. Осенью 1863 года в одном из номеров «Золотого Оленя» поселился девятнадцатилетний И. Е. Репин, только что приехавший в Санкт-Петербург из Чугуева.

 Дом № 28 (9-я линия, дом № 12). Дом-особняк с мезонином построен в 1808—1810 годах для португальского консула и виноторговца Педро Лопеса. Дом служил не только его резиденцией, но и гостиницей для соотечественников, а громадные подвалы дома использовались под винный склад. В 1825 году здание было арендовано, а в 1829 году — приобретено Академией наук (главное здание которой располагалось неподалёку, на Университетской набережной) под типографию. Здесь, в числе прочего, печаталась газета «Санкт-Петербургские ведомости» — до 1875 года её издавала именно Академия наук. Перед домом разбит красивый цветник. 
 Дом № 34 (12-я линия, дом № 5) — здание Первого реального училища им. Александра II. Построено в 1855 году архитектором И. К. Риглером, перестроено в 1901 году архитектором Вас. А. Косяковым. Здесь учился писатель В. М. Гаршин.
 Дом № 36 (13-я линия, дом № 14). Здание Елизаветинского женского института, построено в 1827—1828 годах архитектором А. Е. Штаубертом, перестраивалось в 1853—1855 годах архитектором А. М. Ливеном. Женское Елизаветинское училище было основано в 1806 году как Дом трудолюбия, где воспитывались осиротевшие дочери младших офицеров. Позже училище было преобразовано в институт. В этом здании Елизаветинский институт находился до 1917 года. 

 Дом № 48 (17-я линия, дом № 12) — здание богадельни лютеранской церкви св. Петра. Построено в 1826—1827 годах архитектором П. С. Филипповым, приобретено церковью в 1860-х годах. С 1920-х годов здание заняли Дом просвещения им. Коминтерна и Василеостровский районный педагогический музей, а затем — Дом пионеров и школьников Василеостровского района, здесь же находился музей районной пионерской организации. 
 Дома № 49—51 (14-я линия, дома № 13—15) — Александринский женский приют, построен в 1897—1899 годах архитектором К. К. Шмидтом. Проект предусмотрел создание здания из трёх корпусов, расположенных в форме буквы «П». Александринский приют для женщин был учрежден Евангелическими приходами как родовспомогательное заведение. Приём рожениц осуществлялся без различия вероисповедания по мере свободных кроватей в любое время дня и ночи. Директор приюта К. Г. Видеман жил здесь же в старом деревянном доме на 14-й линии. В 1918 году приют был переименован в родильный дом им. Видемана (позднее — родильный дом № 1). В 1999 году здесь открылась многопрофильная клиника им. Н. И. Пирогова. 

 Дом № 55А — здание приюта (левая часть) и школы (правая часть) прихода лютеранской церкви св. Екатерины. Правая часть построена в 1885—1886 годах по проекту И. С. Китнера, левая часть — в 1908 году по проекту А. Р. Гавемана. В настоящее время правое здание занимает администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 Дом № 65. Бывший полковой госпиталь расквартированного на Косой линии Финляндского лейб-гвардии полка. Здание построено в 1818—1820 годах по проекту архитектора А. Е. Штауберта. В 1927 году в здании госпиталя расположился ДК им. Серго Орджоникидзе. Дом культуры был организован как клуб трудящихся Балтийского завода. В 1978 году Дом культуры переименован в ДК «Гавань», в нём находился музей Балтийского завода. В настоящее время — Дом Молодёжи Василеостровского района. 
 Дом № 67. Часовня, возведённая в 1903—1904 годах по проекту архитектора С. П. Кондратьева к 100-летию Финляндского полка и приписанная к домовой полковой церкви во имя св. Спиридона Тримифунтского, которая находилась в соседнем здании госпиталя. В 1919 году церковь была закрыта. Некоторое время службы продолжались в часовне, но вскоре и она была закрыта и разорена, а интерьер полностью уничтожен. Долгое время в часовне находился магазин «Цветы». В 1990-х годах часовня возвращена церкви, отремонтирована и вновь освящена во имя св. Спиридона Тримифунтского. 

 Дома № 71—73. В 1882 году Городская дума приняла решение о строительстве на углу 21-й линии и Большого проспекта зданий полицейского управления и пожарной Василеостровской части. Здания возвели в 1882—1884 годах по проекту В. Г. Шаламова. Участок делился деревянными заборами на три части: угловую занимало полицейское здание, по проспекту — пожарная часть, по 21-й линии — арестантское отделение. Все здания выполнены в едином кирпичном стиле. 
 Дом № 75 (22-я линия, дом № 7) — городской училищный дом им. С. П. Боткина. Построен частично на общественные средства в память о великом враче С. П. Боткине, о чём свидетельствует мозаичная надпись на фасаде (выполнена в мастерской Фроловых): «Городской дом С. П. Боткина для начальных училищ». Здание построено в 1891—1892 годах архитектором А. Р. Гешвендом (который спроектировал дом на общественных началах) при участии Б. А. Бржостовского. 
 Дом № 77 (23-я линия, дома № 14—16, 24-я линия, дом № 17) — комплекс зданий больницы Биржевого купечества в память Александра II. Больница построена в 1887—1889 годах по проекту архитектора В. А. Шретера. В июле 1919 года биржевая больница была переименована в больницу «В память Октябрьской революции», а в 1924 году реорганизована в детскую инфекционную больницу. 

 Дом № 85 (Детская улица, дом № 9) — здание Покровской больницы. Покровская Община Сестер милосердия была учреждена в 1858 году. В 1859 году ей был выделен участок под больницу на Смоленском поле, где началось строительство небольших каменных и деревянных флигелей под руководством архитектора Г. Х. Штегемана. В состав больницы входили отделение сестер милосердия, детское отделение, небольшой родильный приют, школа для мальчиков до 12 лет, больница с хирургическим бараком, амбулаторией и аптекой. Было организовано училище для подготовки фельдшериц, которое в 1878 году преобразовали в женскую гимназию. Главный корпус больницы — каменное красное здание в три этажа с церковью — было возведено в 1897—1899 годах по проекту архитектора В. В. Виндельбандта. В 1909—1910 годах к нему добавилось отдельное здание амбулатории, построенное по проекту архитектора К. К. Коха. В 1920 годах на базе существующих учреждений была открыта Гаванская общедоступная больница. В 1930 году больнице присвоили имя В. И. Ленина. Больница работала и в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время — СПб ГУЗ «Городская Покровская больница».

Частные дома 
 Дом № 2. В 1834—1835 годах архитектором Х. Х. Беком был построен трёхэтажный дом, позже надстроенный четвёртым этажом. Помещения первого этажа изначально были распланированы под торговые помещения, магазины здесь работают до сих пор. В этом доме с 1817 по 1830 год жил выдающийся мастер эпохи классицизма — архитектор В. П. Стасов. Здесь же в 1891—1898 годах жил В. В. Докучаев, основоположник отечественного почвоведения. В первой половине 1890-х годов, а затем в 1905—1909 годах здесь снимал квартиру профессор-химик (впоследствии академик) Д. П. Коновалов. С 1891 по 1919 год здесь жил профессор университета А. А. Иностранцев, с именем которого связаны геологические исследования севера России.) 

 Дом № 3 (улица Репина, дом № 16) — доходный дом М. А. Соловейчика. Перестройка 1907 года — архитектор Б. И. Гиршович. 
 Дом № 4 — доходный дом В. М. Солошича. Здесь в ноябре 1846 — феврале 1847 года Ф. М. Достоевский создал «ассоциацию», своеобразную коммуну. Кроме Достоевского в этой коммуне жили писатель Д. В. Григорович, поэт А. Н. Майков, а также братья Бекетовы — Алексей, Андрей и Николай.
 Дом № 5. В 1875—1876 годах на месте деревянного особняка архитектором К. К. Андерсоном был построен доходный дом купца Ю. А. Ломача. Среди тех, кто снимал здесь квартиры, в 1892—1894 годах был редактор первого в России научно-популярного журнала по метеорологии и климатологии «Метеорологический вестник» А. И. Воейков. К этому времени он был широко известен в стране и за рубежом как автор капитального труда «Климаты земного шара и в особенности России».

 Дом № 6 (2-я линия, дом № 13, улица Репина, дом № 14) — доходный дом В. Ф. Громова, построен в 1858—1859 годах по проекту архитектора Г. И. Винтергальтера. В 1860—1861 годах в этом доме жил писатель Н. Г. Чернышевский. Летом 1912 года сюда с 1-й линии переехал музей Л. Н. Толстого. Музей работал до 1924 года, позднее материалы были переданы в Институт русской литературы. В этом же доме жила семья Савичевых. Написанный здесь блокадный дневник Тани Савичевой стал известен всему миру. На доме имеется мемориальная доска. 
 Дом № 8 (3-я линия, дом № 4). В 1840—1841 годах по заказу купца В. Ф. Юнкера архитектор Е. Т. Цолликофер надстроил здание вторым и третьим этажами, продлив его как по проспекту, так и по 3-й линии до границ с соседями. В композиции решетки под аркой ворот уцелела дата завершения строительства дома — «1841» и вензель владельца — «В. Ю.». В этом доме, в квартире № 20 в ноябре 1895 года состоялось собрание организации «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» с участием В. И. Ленина (имеется мемориальная доска). 

 Дом № 10 — дом купца А. Ф. Юнкера. Построен в 1854—1855 годах архитектором Р. А. Гёдике, позднее перестраивался (арх. Ф. Крюгер, арх. В. Ф. Габерцеттель). С 1918 года в доме находилась библиотека имени Л. Н. Толстого, которая работала даже в блокаду. В 1976 году дом был передан консульству ГДР. Сейчас здесь Дом немецкой экономики. 
 Дом № 15 (4-я линия, дом № 5). В 1878—1879 годах для крупного заводчика Л. Е. Кенига по проекту К. К. Рахау на месте двух отдельных участков был построен доходный дом. В 1905—1906 годах в этом доме жил художник Н. К. Рерих. Здесь у Рерихов родился второй сын Святослав, также ставший в будущем известным живописцем. 
 Дом № 20 (7-я линия, дом № 22) — дом с лавками Степановых. Построен в 1800—1809 годах, частично перестроен в 1910 году гражданским инженером С. М. Беляковым. 
 Дом № 24 (Днепровский переулок, дом № 6) — доходный дом Берха, построен в 1852—1853 годах архитектором К. И. Лоренценом на основе ранее существовавшего частного дома. В этом доме в 1915—1962 годах жил и работал художник-график Г. С. Верейский (имеется мемориальная доска). 
 Дом № 26 (8-я линия, дом № 19 литера А) — дом В. М. Солошича, построен в 1859 году архитектором К. И. Лоренценом на основе ранее существовавшего дома. 
 Дом № 29 (8-я линия, дом № 21). Доходный дом аптекаря А. Р. Гёдике, а затем его сына — зодчего Р. А. Гёдике. Построен в 1836 году архитектором П. И. Габерцетелем. С начала 1970-х годов в доме на первом этаже находится магазин «Старая книга», пользовавшийся большой популярностью среди букинистов и библиофилов.
 Дом № 35 — доходный дом Е. Д. Калина. Построен в 1881 году архитектором Ф. К. Пуншелем. В 1887—1888 годах в одной из квартир жил известный учёный И. М. Сеченов. 
 Дом № 37 (10-я линия, дом № 5) — доходный дом Брейтфуса. Построен в 1862—1863 годах по проекту архитектора Р. А. Гёдике. Квартиру № 5 на третьем этаже в 1868—1872 годах занимал издатель Н. П. Поляков. В 1920-х годах в доме жил писатель-символист Фёдор Сологуб. 
 Дом № 38 (14-я линия, дом № 11) — доходный дом Ю. К. Додоновой, построен в 1914—1915 годах по проекту Д. Д. Смирнова с включением существовавшего здания. Строгий и благородный по тону жилой дом напоминает постройки Ф. И. Лидваля, в архитектурной мастерской которого работал Смирнов. 
 Дом № 39 (11-я линия, дом № 14) — доходные дома И. В. Поспелова и К. В. Печаткиной. Шестиэтажный угловой дом в стиле модерн построен в 1912—1913 годах по проекту архитектора Н. И. Алексеева. В 1920—1930-х годах в этом доме жил архитектор С. С. Серафимов, в 1950—1970-х годах — известный филокартист Н. С. Тагрин, чья коллекция открыток хранится в фондах Государственного музея истории Санкт-Петербурга. С 1960-х по 2000-е годы первый этаж занимало кафе «Фрегат». Его отделку — стилизованные мотивы Санкт-Петербурга XVIII века — выполнил архитектор А. И. Акмен. 
 Дом № 40 (15-я линия, дом № 8). С 1868 года в этом доме жил композитор А. Н. Серов и его жена, пианистка В. С. Бергман, здесь же родился и провел детские годы их сын — художник В. А. Серов. Мемориальная доска установлена на доме со стороны 15-й линии. 
 Дом № 44 — особняк купца С. П. Петрова (над воротами сохранился вензель «СП»). Построен в 1871—1872 годах по проекту архитектора И. Е. Иогансона. 

 Дом № 46 16-я линия, дом № 13) — доходный дом Б. Б. Глазова, построенный в 1904-1912 годах по проекту архитектора В. В. Шауба. В 1972 году на доме установлена мемориальная доска в связи со 100-летием И. Г. Бубнова — крупнейшего специалиста по проектированию и строительству подводных лодок, который жил в этом доме с 1895 по 1919 годы. 
 Дом № 50 — доходный дом генерал-майора Н. П. Демидова, построен в 1910—1911 годах по проекту архитекторов В. А. Косякова и Г. А. Косякова. Здание построено в стиле модерн, фриз и фасад украшены керамическими деталями, изготовленными в мастерской П. К. Ваулина. Во дворе сохранились двух-трехэтажные флигели, построенные в 1879 году для тогдашнего владельца, швейцарского подданного Ф. И. Фирса архитектором И. И. Цимом. С 1913 по 1942 год в этом доме жил архитектор О. Р. Мунц, автор особняков и доходных домов, создатель проекта Волховский ГЭС. 
 Дом № 54 (19-я линия, дом № 14) — доходный дом Х. Г. Борхова, построен в 1911—1912 годах по проекту архитектора А. Ф. Барановского. Фасад дома декорирован гранитом и глазурованной плиткой. Как и в других постройках А. Ф. Барановского, здесь применен метод совмещения парадных и чёрных лестниц. Их разделяют перегородки, в которых помещены либо расписные стёкла, либо витражи. Расписные стёкла с растительным орнаментом сохранились в этом доме до настоящего времени.  С 1912 года в доме жил историк и палеограф В. Н. Бенешевич.

 Дом № 56 — доходный дом Х. Г. Борхова, построен в 1911—1912 годах по проекту архитектора А. Ф. Барановского. В этом доме с 1925 по 1949 год жил выдающийся геолог Ю. А. Билибин (имеется мемориальная доска). В феврале 2014 года здание пострадало от пожара. 
 Дом № 57 (16-я линия, дом № 15) — доходный дом выдающегося архитектора Л. Н. Бенуа. Построен самим архитектором в 1913—1914 годах. 
 Дом № 63 (18-я линия, дом № 17) — доходный дом А. К. Мюнстера, построенный в 1843—1844 годах по проекту архитектора Б. Спиндлера. 

 Дом № 64 (22-я линия, дом № 5) — доходный дом с мастерской (на втором этаже) мозаичиста В. А. Фролова по проекту А. И. Богданова (1899; надстроены и перестроены в 1914 году С. О. Овсянниковым). Мастерская основана в 1880 году и просуществовала до 1929 года. Во дворе сохранились мозаики. В этой мастерской были выполнены мозаики для Спаса-на-Крови, Кронштадтского Морского собора и многих других известных храмов и зданий. В. А. Фролов в советское время руководил мозаичной мастерской Академии Художеств, где были созданы первые советские мозаики — гербы СССР на фасадах Киевского вокзала в Москве, фриз для мавзолея В. И. Ленина, панно для станций московского метрополитена «Маяковская», «Новокузнецкая», «Автозаводская». 
 Дом № 82. Шестиэтажный краснокирпичный дом построен в 1902—1905 годах по проекту арх. М. Ф. Еремеева. Архитектор строил его для своей жены А. А. Еремеевой, которая была врачом. В начале 1900-х годов здесь находился клуб рабочих Балтийского завода — это был зал на втором этаже, арендованный у хозяина чайной. В июне 1906 года в этом клубе на собрании социал-демократической организации Балтийского завода выступал В. И. Ленин (имеется мемориальная доска). 
 Дом № 92. Небольшой элегантный дом в стиле северный модерн построен в 1904—1905 годах по проекту архитектора Ф. И. Лидваля для финского подданного Ю. П. Коллана. 
 Дом № 97 (Гаванская улица, дом № 2) — доходный дом Д. Ш. Каценеленбогена. Архитектор Н. Д. Каценеленбоген построил этот шестиэтажный доходный дом в 1908—1909 годах для своего отца.

Советский период 

 Дом № 31 (9-я линия, дом № 14) — монументальное здание Института высокомолекулярных соединений РАН, построенное в 1956—1962 годах по проекту Б. М. Серебровского и П. И. Трубникова в стиле сталинский ампир.
 Дом № 68 — Василеостровская фабрика-кухня на пересечении Косой линии и Большого проспекта, образец конструктивизма (1930—1931, архитекторы А. К. Барутчев, И. А. Гильтер, И. А. Меерзон. В 2000 году здание было реконструировано в ТК «Балтийский» (архитекторы Ю. И. Земцов, М. О. Кондиайн и партнёры). 
 Дом № 83 — Дворец культуры им. С. М. Кирова. Построен в 1930—1937 годах по проекту архитекторов С. Н. Козака и Н. А. Троцкого и стал самым большим Дворцом культуры в Ленинграде.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Большой проспект Васильевского острова
 Прогулки по Петербургу. Большой проспект Васильевского острова
 Большой проспект